

Patronyme
 Jawdar Ben Abdellah est un ambassadeur marocain à la cour anglaise du temps du roi Charles II.
 Moulay Hicham ben Abdellah el-Alaoui,  (1964- ) est un membre de famille royale alaouite du Maroc.

Toponyme
 Dar Ben Abdellah est une commune de la wilaya de Relizane en Algérie.
 Hassi Ben Abdellah est une commune de la wilaya d'Ouargla en Algérie.

Enseignement
 L'université Sidi Mohamed Ben Abdellah est une institution d’enseignement public supérieur et de recherche scientifique marocaine

Homonymie
Homonymie de patronyme